Ferula resinosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Erasmus Sievers. Ferula resinosa ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
resinosa